een centraal station
 Central (MTR)
 Pacific Central Station
 Michigan Central Station
 Sydney Central Station